Kleeden bezeichnet:
 eine seemännische Bezeichnung zum Schutz von Tauen und Drahtseilen, siehe Smarten & Kleedern
 Kleeden (Lübbenau/Spreewald), einen Wohnplatz des Ortsteils Zerkwitz der Stadt Lübbenau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Siehe auch:
 Kleden
 Kläden
 Klaeden
 Cléden